Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych – książka Thomasa Kuhna
 Dwa bieguny – powieść Elizy Orzeszkowej